Лош () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південний захід від Парижа, 110 км на південний захід від Орлеана, 38 км на південний схід від Тура.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3138 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 6153,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 Жак Вільре (1951—2005) — французький актор, продюсер.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Лош 
 Офіційний сайт туристичного бюро муніципалітету Лош 
 Віртуальна екскурсія муніципалітетом Лош
 [ Розташування муніципалітету Лош на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара